Het ATP-toernooi van Wellington 1990 (met de officiële naam BP National Championships) werd gespeeld van 1 tot en met 7 januari 1990. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Renouf Tennis Centre in Nieuw-Zeelandse stad Wellington.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Wellington
Wellington